Niektóre kościoły pod wezwaniem św. Gertrudy:

 Kościół św. Gertrudy w Darłowie
 Kościół św. Gertrudy w Hamburgu
 Kościół św. Gertrudy w Kownie
 Nowy kościół św. Gertrudy w Rydze
 Stary kościół św. Gertrudy w Rydze

Strony ujednoznaczniające
Gertrudy